kanton, politička upravna jedinica

 pokrajinu u Švicarskoj, , vidi Švicarski kantoni
 administrativnu jedinicu u Luksemburgu, vidi Luksemburški kantoni
 potpodjelu jednog okruga ili departmana u Francuskoj, vidi Francuski kantoni, u koji se grupiraju općine.
 okrug u Belgiji, vidi Belgijski kantoni
 jedan upravni okrug u nekadašnjoj Pruskoj, vidi Kanton (Pruska)
 poslije provincije drugu po redoslijedu upravnu jedinicu u Ekvadoru, vidi Kanton (Ekvador)
 Kanton (Kina), (Guangdong), grad u Kini
 Kanton (pokrajina), (Guangdong), pokrajina u Kini
 Kanton (Kiribati), nenaseljen otok kod Kiribata